Kort Amerikaans (boek)
 Kort Amerikaans (film)